Borée ist der Name
 der Gemeinde Borée in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes

Borée ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Borée (1864–1910), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Karl Friedrich Borée (1886–1964), deutscher Schriftsteller und Rechtsanwalt
 Minna Borée (1846–1890), deutsche Sängerin
Boree steht für:
 Boree-Inseln, Antarktika

Siehe auch:
 Bourrée
 Bore
 Borre